

Guerra
Frente de batalha
Linha de frente
Frente Ocidental (Primeira Guerra Mundial)
Frente Oriental (Primeira Guerra Mundial)

Meteorologia
Frente (meteorologia)

Artes
Grupo Frente

Música
Frente!

Programas de televisão
Frente a Frente

Desambiguação